Сейлз () — английская фамилия. Известные носители:

 Сейлз, Ли (род. 1973) — австралийская журналистка, телеведущая и писательница.
 Сейлз, Никеша (род. 1976) — американская баскетболистка и тренер.